Il doppio del torneo di tennis Washington Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ferdi Taygan e Brian Teacher che hanno battuto in finale Kevin Curren e Steve Denton 4–6, 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)

 Rod Frawley /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 John Sadri /  Tim Wilkison (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Washington Indoor 1980